Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die L&T Mumbai Open 2018 der Damen. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Challenger Series 2018
Tennisturnier in Mumbai